Norm kan avse:

 Social norm – ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort
 Rättsliga normer – som gäller i ett visst rättssystem
 Norm (matematik) – ett sätt att tilldela en längd till objekt, vanligen definierade i ett vektorrum

Se även
 Standard